Oz (Isère), een plaats in het Franse departement Isère
 Oz (programmeertaal), een programmeertaal
 OZ Architect, een Nederlands architectenbureau
 Oz (band), een metalband
 Oz (televisieserie), een televisieserie
 Oz (personage), een personage uit Buffy the Vampire Slayer, hij is een weerwolf
 OZ (velgen), een velgenfabrikant
 het imaginaire land Oz uit de The Wizard of Oz
 De tovenaar van Oz, een tovenaar uit het imaginaire land Oz
 Onafhankelijk Ziekenfonds, Belgisch ziekenfonds
 OZ Zorgverzekeringen, een Nederlandse zorgverzekeraar
 OZ Trikes, een Australisch merk van trikes en zijspannen
 ounce, een gewichtsmaat met eenheidssymbool oz, groot 28,3495231 gram
 ounce, een inhoudsmaat die overeenkomt met ongeveer 28,4 milliliter
 ounce, een gewichtsmaat voor edelmetalen, groot 31,1034768 gram
 Dr. Oz, Amerikaans televisiedokter
 OZ (muziekproducent), een Amerikaans muziekproducent

Personen met de achternaam Oz 
 Amos Oz, een Israëlische schrijver
 Frank Oz, een Amerikaanse acteur